Kunsemüller oder Künsemüller ist der Nachname folgender Personen:

 Andrea Kunsemüller (* 1947), dänische Journalistin, Autorin der deutschen Minderheit in Dänemark
 Ernst Kunsemüller (1885–1918), deutscher Musiker und Komponist
 Friedrich-Adolf Schmidt-Künsemüller (Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller; 1910–1993), deutscher Bibliotheksdirektor und Professor für Buch- und Bibliothekswesen